Национальный зал славы изобретателей включает более 600 изобретателей, признанных важнейшими двигателями прогресса в сфере технологий; присуждает эту награду одноимённая некоммерческая организация. Самый старый изобретатель в Зале — родившийся в 1743 году Джон Фитч, первый — Томас Эдисон, внесённый туда в 1973 году.

Легенда

Список

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зала славы

История технологий
Награды, появившиеся в 1973 году
Члены Национального зала славы изобретателей